Der Kabupaten Ponorogo (Javanisch: ꦑꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦦꦤꦫꦒ) ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Osten der Insel Java. Mit Stand Ende 2021 leben hier knapp eine Million Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsdistrikts ist die gleichnamige Stadt Ponorogo. Bekannt ist die Region vor allem für ihren traditionellen Maskentanz, den Reog Ponorogo.

Geographie 
Der Regierungsbezirk Ponorogo liegt im Südwesten der Provinz Jawa Timur im Binnenland und hat eine Fläche von 1.418,62 km². Im Norden grenzt er an die Regierungsbezirke Magetan und Madiun, im Osten an die Kabupaten Nganjuk und Tulungagung, im Süden an die Regierungsbezirke Trenggalek und Pacitan und im Westen an die Provinz Jawa Tengah mit dem Kabupaten Wonogiri. Die Hauptstadt der Provinz, Surabaya, ist ungefähr 200 km entfernt. Der Regierungsbezirk Ponorogo liegt auf einer Höhe zwischen 92 und 2563 Metern. Im Massiv des Vulkans Wilis liegt auf einer Höhe von 734 m der Bergsee Ngabel, ein beliebtes Ziel für Touristen.

Verwaltungsgliederung 

Administrativ unterteilt sich Ponorogo in 21 Distrikte (Kecamatan) mit 307 Dörfern, davon 281 Desa (ländlich) und 26 Kelurahan (städtisch).

Demographie 
Ende des Jahres 2021 lebten in Ponorogo 969.456 Menschen, davon 486.282 Frauen und 483.174 Männer. Es herrscht wie in der ganzen Provinz Jawa Timur also ein leichter Frauenüberschuss (50,16 %). Die Bevölkerungsdichte beträgt 683,4 Einwohner pro Quadratkilometer. 99,39 Prozent der Einwohner sind Muslime, 0,30 Prozent Protestanten und 0,26 Prozent Katholiken. Daneben gibt es noch eine kleine Minderheit von Hindus und Buddhisten.

Wirtschaft 
Im September 2021 wurde der Bendo-Staudamm offiziell von Präsident Jokowi eröffnet. Der 1,1 Billionen indonesische Rupiah (circa 68,5 Millionen Euro) teure Staudamm soll bei der Bewässerung der Region helfen, dem Trinkwasservorrat helfen und neue Industrien anziehen.

Reog Ponorogo 
Der berühmte javanische Maskentanz Reog Ponorogo stammt aus dieser Region. Dieser traditionelle Trancetanz wird in einer offenen Arena aufgeführt. Der Haupttänzer ist eine Figur mit Löwenkopf (Barong) und mit Pfauenfedern dekoriert. Daneben gibt es verschiedene Maskentänzer. Der Tanz wird gern bei indonesischen Kulturveranstaltungen im In- und Ausland vorgeführt.

Weblinks 

 Publikationen auf der Statistikseite des Kabupaten Ponorogo (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)